Звонари () — род воробьиных птиц из семейства котинговых.

Виды 
 Одноусый звонарь Procnias albus (Hermann, 1783)]
 Чернокрылый звонарь, бородатый звонарь Procnias averano (Hermann, 1783)
 Гологорлый звонарь Procnias nudicollis (Vieillot, 1817)
 Трёхусый звонарь, Трёхусый кузнец Procnias tricarunculatus (J. Verreaux et E. Verreaux, 1853)

Ссылки 
 Одноусый звонарь Procnias alba (Hermann)

 
Роды птиц